Dobos László (1905–1986) tanár, pedagógus, kutató, szakíró
 Dobos László (1930–2014) író, szerkesztő, műkritikus, politikus
 Dobos László (1932–1993) kertészmérnök, mérnök-tanár, zöldséghajtató szakmérnök
 Dobos László (1932–2021) karnagy, tanár, műfordító
 Dobos László (1938) tanár
 Dobos László (1952) közgazdász, szociológus
 Dobos László (1956) karnagy, tanár, zenei rendező, hangmérnök
 Dobos László (1957–2020) politikus, polgármester